La Femme et le Pantin (boek), een roman uit 1898 van Pierre Louÿs
The Woman and the Puppet, een stomme film van Reginald Barker (1920)
La Femme et le Pantin (1928), een film van Jacques de Baroncelli
The Devil Is a Woman, een film van Josef von Sternberg (1935)
La Femme et le Pantin (1959), een film van Julien Duvivier
La Femme et le Pantin, een Frans-Spaanse televisiefilm van Mario Camus (1990)
La Femme et le Pantin, een televisiefilm van Alain Schwarzstein (2006)

Zie ook 
La Dame au pantin, een schilderij van Félicien Rops (1885)
Cet obscur objet du désir, een filmbewerking van La Femme et le Pantin door Luis Buñuel (1977)